Gustaf Lagercrantz henviser til:

 Gustaf Lagercrantz (politiker) (1816–1867) – svensk officer og politiker
 Gustaf Lagercrantz (søofficer) (1856–1925) – svensk søofficer
 Gustaf Lagercrantz (bankmand) (1879–1973) – svensk bankmand